T31 ou T.31 peut faire référence à :
 Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte, d’après la classification internationale des maladies ;
 General Electric T31, un turbopropulseur américain ;
 Nissan X-Trail T31, deuxième génération de la Nissan X-Trail ;
 Slingsby T.31 Tandem Tutor, un planeur britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres